Liberal Arts steht für:

 Liberal Arts, Studiengänge, siehe Sieben freie Künste
 Liberal Arts (Film), US-amerikanischer Film von Josh Radnor (2012)
 Liberal Arts College, Hochschule, die breite Allgemeinbildung vermittelt, siehe Tertiärer Bildungsbereich in den Vereinigten Staaten #Liberal Arts Colleges